Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Laos. IJsland heeft geen ambassade in Laos.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Laos
IJslandse